Javier Adelmar Zanetti () este un fost fotbalist argentinian care juca pe postul de fundaș dreapta sau  mijlocaș defensiv. Cea mai mare parte a carierei sale Zanetti și-a petrecut-o la clubul italian din Serie A Inter Milano, unde a jucat 19 ani între 1995 și 2014, fiind și căpitanul echipei din 1999, fapt pentru care și-a căpătat porecla "Il Capitano" (Căpitanul). Javier Zanetti deține recordul de a fi cel mai selecționat jucător din istoria naționalei de fotbal a Argentinei. În componența ei el și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice din 1996 și la două Campionate Mondiale de Fotbal și la cinci ediții Copa América.

Career statistics

Club

1Include UEFA Champions League and UEFA Cup
2Include Serie A play-off, Supercoppa Italiana, UEFA Super Cup and FIFA Club World Cup

Internațional

Palmares
Inter
Serie A (5): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10
Coppa Italia (4): 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2010–11
Supercoppa Italiana (4): 2005, 2006, 2008, 2010
UEFA Champions League (1): 2009–10
Cupa UEFA (1): 1997–98
Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA (1): 2010

Argentina
Copa America Silver (2): 2004, 2007
Cupa Confederațiilor FIFA Argint (2): 1995, 2005
Jocurile Olimpice — Argint (1): 1996
Jocurile Panamericane — Aur (1): 1995

Individual

FIFA 100
Pallone d'Argento: 2002
FIFA FIFPro World XI Nominee (Right-back): 2010
UEFA Team of the Year Nominees (5): 2003, 2007, 2008, 2009, 2010
Golden Foot award: 2011 (as football legend)
“Loyalty and Critics”: 2013

Referințe

Legături externe

Profile at FutbolPunto with maps and graphs 
Javier Zanetti profile al bdfa.com.ar
Javier Zanetti profile, detailed club and national team statistics, honours (palmares) and timeline
Player profile at Inter Milan's official website  – inter.it
Javier Zanetti's international profile  – AFA
Official site of the PUPI Foundation – FundacionPUPI.org, founded by Javier and Paula Zanetti

Nașteri în 1973
Fotbaliști argentinieni
Fundași
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
FIFA 100
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Romano-catolici argentinieni
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1996